Boutroux är ett franskt efternamn, som burits av:

 Émile Boutroux (1845–1921), fransk filosof
 Pierre Boutroux (1880–1923), fransk matematiker

Franska efternamn